Gaul steht für:
 eine abwertende bzw. mundartliche Bezeichnung für ein Hauspferd
 Gaul (Schiff), britisches Fischereifabrikschiff
 Gaul Cove, Bucht von Horseshoe Island vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 der ursprüngliche Name von Altgaul im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg (vor der Gründung von Neugaul)
 im Englischen für Gallien

Gaul ist der Familienname folgender Personen:
 August Gaul (1869–1921), deutscher Tierbildhauer
 Bartosch Gaul (* 1987), polnischer Fußballtrainer
 Bryan Gaul (* 1989), amerikanischer Fußballspieler
 Charly Gaul (1932–2005), luxemburgischer Radrennfahrer
 Christian Gaul (* 1964), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Emil Erwin Gaul (1903–1969), deutscher Landwirt, Winzer und Politiker (FDP)
 Ewald Gaul (1919–2004), deutscher Autor, Umweltschützer und Politiker (ödp)
 Florian Gaul (* 1991), deutscher Stabhochspringer
 Franz Gaul (1802–1874), österreichischer Medailleur
 Franz Wilhelm Gaul (1784–1841), württembergischer Oberamtmann
 Franz Xaver Gaul (1837–1906), österreichischer Bühnenmaler und Ballettdichter
 Gerhard Gaul (1909–1982), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Gustav Gaul (1836–1888), österreichischer Maler
 Hans Friedhelm Gaul (* 1927), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Harvey Bartlett Gaul (1881–1945), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Karl Gaul (1889–1972), deutscher Politiker (FDP)
 Lorenz Gaul († 1508), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt
 Niels Gaul (* 1975), deutscher Byzantinist
 Otto Gaul (1903–1975), deutscher Kunsthistoriker
 Rainer Gaul (* 1971), deutscher Opernsänger (Tenor) und Kirchenmusiker, siehe Rainer Thomsen
 Rudi Gaul (* 1982), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Ulrike Gaul (1960–2020), deutsche Entwicklungsbiologin
 Uwe Gaul (* 1963), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Walter Gaul (1905–1994), deutscher Oberst und Kapitän zur See
 Winfred Gaul (1928–2003), deutscher Maler
 Wolfgang Gaul (* 1945), deutscher Betriebswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Gaulle
 Gauel
 August-Gaul-Plakette, Auszeichnung und Ehrengabe der Stadt Hanau in Hessen